Ricardo Terra Teixeira, dirigente sportivo brasiliano
João Ricardo Carneiro Teixeira Pinto, cantante portoghese
Ricardo Teixeira, pilota automobilistico angolano-portoghese